Уанал има више значења:

 Уанал (Уитиупан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Уанал (Салто де Агва), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Уанал (Тила), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику